San Angelo ist eine Stadt im zentralen Westen des Bundesstaates Texas der Vereinigten Staaten. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 99.893 ermittelt. In San Angelo befindet sich der Sitz der Countyverwaltung (County Seat) des Tom Green Countys. Die Eigenbezeichnung ist: The Shining Star of Texas.

In der Stadt befindet sich die Angelo State University. Der amtierende Bürgermeister ist J.W. Lown. San Angelo ist Sitz des Bistums San Angelo. Der San Angelo Regional Airport liegt südwestlich der Stadt.

Geographie 
Nach den Angaben des United States Census Bureaus hat die Stadt eine Fläche von 150,9 km², davon 144,8 km² Land- und 6,1 km² (4,03 %) Gewässerfläche.

Die geographischen Koordinaten San Angelos sind .

Klima

Geschichte

Söhne und Töchter der Stadt 

 Charles Williams (1909–1975), Schriftsteller und Drehbuchautor
 Jay Presson Allen (1922–2006), Drehbuchautorin, Bühnenautorin und Filmproduzentin
 Nancy Richey (* 1942), Tennisspielerin
 Tony Guerrero (1944–2011), Trompeter, Flügelhornist und Bandleader
 Max Lucado (* 1955), evangelikaler Missionar, Bestsellerautor und Pastor
 Greg Maddux (* 1966), Baseballspieler
 Jamal Anene (* 1987), Basketballspieler

Siehe auch 
 Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Tom Green County

Einzelnachweise

Weblinks 

 San Angelo im Handbook of Texas ()
 Statistiken und zahlreiche Fotos zu San Angelo, TX (englisch)

County Seat in Texas
Hochschul- oder Universitätsstadt in den Vereinigten Staaten